Le tournoi de tennis du Surrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute à Surbiton du 25 au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Patti Hogan.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Joyce Barclay.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis du Surrey

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Surrey